Gomphodontia es un clado extinto de cinodontes cinognatos que incluye a las familias Diademodontidae, Trirachodontidae y Traversodontidae. Los gonfodontes se distinguen por sus dientes postcaninos amplios y poco espaciados, que son convergentes con los de los mamíferos. Otras características distintivas de los gonfodontes incluyen arcos cigomáticos profundos, postcaninos superiores con tres o más cúspides y postcaninos inferiores con dos cúspides. Los gonfodontes aparecieron inicialmente a comienzos del Triásico y se extinguieron en el Jurásico. Los fósiles encontrados provienen del sur de África, Argentina y el sur de Brasil (parque geológico Paleorrota), el este de América del Norte, Europa, China, y la Antártida.
 
Gomphodontia fue nombrado inicialmente por el paleontólogo Harry Seeley en 1895. Él lo consideró como un orden de terápsidos de dientes anchos (entonces llamados anomodontes) de Sudáfrica, distintos de Cynodontia. En la década de 1930 Gomphodontia fue considerado como un suborden de Cynodontia e incluía a las familias Diademodontidae, Trirachodontidae, Traversodontidae y Tritylodontidae. Estas cuatro familias también habían sido agrupadas en la superfamilia Traversodontoidea, nombrada por el paleontólogo Edward Drinker Cope en 1884. Tritylodontoidea ha reemplazado ocasionalmente a Gomphodontia en varias taxonomías de los cinodontes. En 2001 Gomphodontia fue redefinido como un taxón basado en tallos que incluye a todos los cinodontes más cercanamente relacionados con Exaeretodon que a Cynognathus. Estos fueron situados en el clado mayor Cynognathia, uno de los dos grupos principales de eucinodontes (siendo el otro Probainognathia). Dado que muchos estudios han removido a Tritylodontidae de Gomphodontia y lo reclasificaron en Probainognathia como un grupo más cercanamente relacionado con los mamíferos que a los gonfodontes, que se les parecen por convergencia. Tritylodontoidea ha caído en desuso mientras que Gomphodontia continúa siendo usado en muchos estudios.

Cladograma
A continuación se muestra el cladograma de Liu y Olsen (2010) que ubica a Tritylodontoidea fuera de Gomphodontia:

Cladograma basado en el análisis de Ruta, Botha-Brink, Mitchell y Benton (2013) mostrando una hipótesis de las relaciones de los cinodontes:

 }}

Referencias

Cynodontia